Хильдуин IV (Hilduin IV) (ум. 1063) — граф Мондидье, сеньор Рамрю, по правам жены — граф Руси.

Родился ок. 1015 года. Сын Хильдуина III, графа Мондидье. Наследовал отцу ок. 1033 года.

Около 1050 года (не позднее 1054 года) был изгнан из Мондидье Раулем IV, графом Валуа.

Жена (с ок. 1033 года) — Аделаида (Алиса) (1015/1020 — 1062), дочь и наследница графа Руси Эбля I и его жены Беатрисы де Эно.

Дети 
 Эбль II (ум. 1103), граф Руси
 Андре, сеньор Рамрю и Арси-сюр-Об, отец Эбля де Рамрю, епископа Шалона в 1121—1126
 Беатриса, жена Жоффруа II, графа Перша
 Маргарита, жена Юга, графа Клермона-ан-Бовези
 Эрментруда (ум. 1102), жена Тибо, графа Рейнеля
 Ада, 1-й муж Жоффруа де Гиз, 2-й муж Готье д’Ат
 Адела (ум. 1068/1069), муж — Арнольд I, граф Шини
 Аэлис, муж — Конан Сокол де ла Саррас
 Фелисия (ок. 1060—1123), жена короля Арагона Санчо I.

Примечания

Источники 
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/chamdampjo.htm#_Toc494628372
 Histoire de la ville de Montdidier, Том 1. Victor de Beauvillé. Firmin Didot, 1857 — Всего страниц: 586

Графы Мондидье
Графы де Руси
Правители Европы XI века